Evans Fork ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Evans Fork (Kentucky)
 Evans Fork (West Virginia), im Kanawha County